Schwindsucht steht für:

 Tuberkulose
 Auszehrung